Питкяранта:

 Питкяранта — город в России, в Карелии, административный центр Питкярантского района.
 Питкяранта — российское предприятие, производит конденсаторную, электроизоляционную и товарную целлюлозу.